

Informatica 
Kino – software di non-linear video editing

Musica 
Kino – gruppo rock progressivo britannico
Kino – gruppo musicale rock sovietico